Griet steht für:

 Griet, kölnische Sagengestalt, siehe Johann von Werth #Sage von Jan un Griet
 Die schwarze Griet, dänische Sagengestalt
 Dulle Griet, mittelalterliches Riesengeschütz aus Gent, Belgien
 De Dulle Griet, Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren (um 1562)

Siehe auch:
 Grit